Thorapadi (Vellore), een plaats in India
Thorapadi (Cuddalore), een plaats in India